Pfitzenmeier ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Werner Pfitzenmeier (* 1920 oder 1921; † 1944), deutscher Turner
 Werner Pfitzenmeier (* 1959), deutscher Bodybuilder und Gründer der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier (Unternehmen)
 Jochen Alexander „Jay“ Pfitzenmeier (* 1971), deutscher Musiker und Mitglied des Gesangsduos Marshall & Alexander
 Stephan Pfitzenmeier (* 1969), deutscher Manager, siehe unter Pfitzenmeier (Unternehmen)#Weitere namhafte Unternehmensangehörige

Siehe auch:
 Pfizenmaier
 Pfizenmayer